Карасу () — село в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Входит в состав Суханбаевского сельского округа. Находится примерно в 19 км к северо-востоку от районного центра, села Сарыкемер. Код КАТО — 313647500.

Население 
В 1999 году население села составляло 618 человек (312 мужчин и 306 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 650 человек (342 мужчины и 308 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Байзакского района